Gran San Luis puede referirse a:

 Gran San Luis, área metropolitana en el estado de Misuri, Estados Unidos;
 Gran San Luis, aglomeración urbana de la provincia de San Luis, Argentina.